Кинер — фамилия.

 Кинер, Борис Гершевич (род. 1955) — советский и российский автор-исполнитель, актёр, композитор.
 Кинер, Кэтрин (род. 1959) — американская актриса.